Meisterbach ist ein Gewässername:

 Meisterbach (Pferdschenkelgraben), linker Zufluss des Pferdschenkelgrabens (zur Blies) bis Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Meisterbach (Rot), linker Zufluss der Rot (zur Donau) in Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg